

Toponyme 
Albula (en romanche Alvra) est un toponyme utilisé dans le canton des Grisons, dans l'est de la Suisse pour désigner :

 Albula, une rivière qui se jette dans le Rhin postérieur, ainsi que la vallée dans laquelle coule la rivière  ;
 col de l'Albula, un col desservi par une route secondaire ;
 chaîne de l'Albula, un massif des Alpes rhétiques ;
 ligne de l’Albula, une ligne ferroviaire parcourant notamment la vallée de l’Albula ;
 tunnel de l'Albula, un tunnel ferroviaire sur la ligne de l’Albula proche du col de l’Albula ;
 district d'Albula, un ancien district administratif du canton des Grisons ;
 région d'Albula, la région qui a remplacé le précédent district.

Biologie 
Albula peut aussi désigner :
 Albula, un genre de poissons.